Göttsche, Goettsche oder Gøttsche ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Göttsche (1899–1945), deutscher Polizist und „Judenreferent“ der Hamburger Gestapo
 Gunther Martin Göttsche (* 1953), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Hans-Peter Goettsche (1927–2018), deutscher Bildhauer
 Heinz Markus Göttsche (1922–2010), evangelischer Kirchenmusiker, Organist, Dirigent und Komponist
 James Edward Goettsche (* 1943), US-amerikanischer Organist
 Jannik Göttsche (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Liselotte Gøttsche (* ~1956), dänische Badmintonspielerin
 Lothar Göttsche (* 1961), deutscher Mathematiker
 Michael Göttsche (1934–2013), deutscher Bildhauer
 Stefanie Göttsche (* 1972), deutsche Basketballspielerin

Göttsche ist der Name folgender Unternehmen:
 Göttsche Getränke, deutscher Getränkefachgroßhändler

Siehe auch:
 Gottsche
 Gotsche
 Götsche